Magnus Lennart Eriksson (født 8. april 1990 i Solna) er en professionel fodboldspiller fra Sverige, der spiller for Djurgårdens IF i Allsvenskan. Han har tidligere har spillet for den danske klub Brøndby IF. Han kan spille både angriber og kant.

Karriere

Tidlig karriere

Åtvidabergs IF

Gent

Malmö FF

Guizhou Renhe

Brøndby IF 
Den 10. juli 2015 skrev Eriksson under på en fireårig kontrakt med Brøndby IF.

Djurgården IF 
I juni 2016 skiftede Eriksson til svenske Djurgården IF.

Karriere statistik

Klub 
Pr. 10. juli 2015.

International 
Per 17. januar 2014.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Fodboldlandsholdsspillere fra Sverige
Fodboldspillere fra AIK Fotboll
Fodboldspillere fra AFC United
Fodboldspillere fra Åtvidabergs FF
Fodboldspillere fra KRC Genk
Fodboldspillere fra Malmö FF
Fodboldspillere fra Guizhou Renhe F.C.
Fodboldspillere fra Brøndby IF
Fodboldspillere fra Djurgårdens IF Fotboll